

Culture et société 
 Mérida est le personnage principal de Rebelle, un film d'animation Disney de Mark Andrews, sorti en 2012.
 Merida Bikes est une marque de bicyclettes basée à Taïwan.

Patronyme 

 Carlos Mérida (1891-1985), un artiste guatémaltèque ;
  (1927-2009), un artiste péruvien ;
 Fran Mérida (1990-), un footballeur espagnol.

Toponyme

Espagne 
 Mérida, une ville de la province de Badajoz, en Estrémadure ;

Mexique 
 Mérida, la capitale du Yucatán ;

Philippines 
 Merida, une municipalité de la province de Leyte ;

Venezuela 
 Mérida, chef-lieu de la municipalité de Libertador et capitale de l'État de Mérida ;
 Mérida, un État situé dans l'ouest du pays ;
 la cordillère de Mérida, le prolongement au Venezuela de la cordillère des Andes.